Aardrijkskunde
 Saint-Gérard, plaats in België

Personen met de achternaam Gérard
 Arnaud Gérard, Frans wielrenner
 Auguste-Sidoine Gérard, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Charles Gérard, Belgisch politicus
 Charles Gérard, Frans acteur
 Danyel Gérard, Frans schlagerzanger, chansonnier en componist
 Étienne Maurice Gérard, Frans generaal
 François Gérard, Frans kunstschilder
 Joachim Gérard, Belgisch rolstoeltennisser
 Léon Gérard, Belgisch politicus
 Marguerite Gérard, Frans kunstschilder
 Max-Léo Gérard, Belgisch politicus
 Roch Gérard, Belgisch voetballer

Voornaam
 Gérard, een jongensnaam